«Женатые пары и секс на стороне 2: К счастью или к несчастью» () — художественный фильм 1995 года производства США, эротическая драма, снятая режиссёром Майком Седаном. Главные роли в этом фильме исполнили Кэти Шауэр, Крэйг Степп, Райнер Грант, Сэм Шулер, Патриция Плэйс, Даг Джеффри и Джули Стрэйн.

Фильм является продолжением фильма «Женатая пара и секс на стороне» (другое название «Супружеские пары, одинокий секс»), вышедшего в 1993 году.

Сюжет 
Как и в предыдущем фильме главными действующими лицами этого фильма являются три семейные пары, испытывающие проблемы сексуального плана в семейной жизни. В процессе фильма они обсуждают эти свои проблемы и пытаются найти их решение, экспериментируя в сексе.

Некоторые из этих проблем — в одной семейной паре муж изменяет жене, другая пара обсуждает, нужно ли им заводить детей, а третья пара испытывает процесс охлаждения своих любовных отношений — для того, чтобы их освежить муж пытается быть более изобретательным в сексе.

В ролях 
 Кэти Шауэр — Кэрол
 Крэйг Степп — Джон
 Моника Парент — Валери
 Джули Стрэйн — S&M женщина
 Райнер Грант — Карен (как Лиза Смит)
 Сэм Шулер — Сэм
 Даг Джеффри — Дэвид
 Патриция Плэйс — Джоан
 Тамара Ландри — Моника
 Берни ван де Яхт — Боб
 Джейм Бонн — Аарон (как Джим Фимиани)
 Амелия Седан — Келли
 Стефани Седан — Саманта
 Тани Макклюр — покупатель дома

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Майк Седан
 Оператор: Дж. Е. Баш
 Композиторы: Рон Аллен и Тодд Шредер
 Художник: Филипп Скофильд
 Монтаж: Томас Мешельски
 Костюмы: Карен Райе Манн
 Кастинг: Лори Кобе
 Продюсеры: П. Дж. Петтитт и Майк Седан
 Исполнительный продюсер: Стивен Маклер
 Ассистенты продюсеров: Вилли Будевин и Хелен Хакстон

Технические данные 
 США, 1995 год
 Видео — цветной, 99-105 мин.
 Оригинальный язык — английский
 Ограничения по возрасту: в США — рейтинг R и в России — старше 16 лет

Другие названия 
 Русскоязычные названия: «Женатые пары и секс на стороне 2: К счастью или к несчастью», «Женатая пара и секс на стороне 2: К счастью или к несчастью»
 Англоязычные названия: «Married People, Single Sex II: For Better or Worse», «Married People, Single Sex 2: For Better or Worse»

См. также 
 Семья
 Измена
 «Женатая пара и секс на стороне» или («Супружеские пары, одинокий секс»)

Ссылки 
 
 «Женатые пары и секс на стороне 2: К счастью или к несчастью» на сайте Видео Гид
 «Женатая пара и секс на стороне» на сайте Видео Гид

Фильмы-драмы США
Эротические фильмы США
Фильмы Майка Седана